Ronchi ist die Bezeichnung mehrerer Orte: 

In Italien:
 Ronchi dei Legionari, Gemeinde in der Provinz Gorizia 
 Ronchi Valsugana, Gemeinde in Trentino
 Ronchi, Ortsteil der Gemeinde Cigliano in der Provinz Vercelli

In der Schweiz:
 Ronchi, Weiler der Gemeinde Sant’Antonino TI im Kanton Tessin.
 Ronchi, Quartier der Gemeinde Comano TI im Kanton Tessin.

Ronchi ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Ronchi (* 1955), italienischer Fernsehschaffender
 Pellegrino Tomaso Ronchi (1930–2018), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Città di Castello